(mot anglais signifiant chef-d'œuvre) est le titre de plusieurs œuvres:
 Masterpiece, tableau de Roy Lichtenstein peint en 1962 ;
 Masterpiece, série télévisée américano-britannique diffusée pour la première fois en 1971 ;
 Masterpieces, compilation du chanteur américain Bob Dylan sortie en 1978 ;
 Masterpiece, album du rappeur américain Just-Ice sorti en 1990 ;
 Masterpiece, chanson interprétée par la chanteuse japonaise Mami Kawada sortie en 2009 ;
 Masterpiece, chanson interprétée par la chanteuse américaine Madonna sortie en 2012 ;
 Masterpiece, chanson de Basshunter sortie en 2018.

Voir aussi 
 The Masterpiece, gratte-ciel de Hong Kong.